Fetyszyzm w seksuologii
 Fetyszyzm w religioznawstwie
 Fetyszyzm w socjologii

Zobacz też 
 fetysz